

Sigle 
 Banded iron formation – formazione ferrosa stratificata
 Bollettino di Informazione sui Farmaci – rivista a cura dell'Agenzia italiana del farmaco

Codici 
 BIF – codice aeroportuale IATA della base aerea Biggs Army Airfield di Fort Bliss (Stati Uniti d'America)
 bif – codice ISO 639-3 della lingua biafada
 BIF – codice valutario ISO 4217 del Franco del Burundi, valuta del Burundi